

Note

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi